Dunărea Galați a fost un club de fotbal din municipiul Galați. Clubul a fost înființat în 1970 și de-a lungul timpului a avut diverse denumiri: FCM Galați, Dunărea CSU Galați, Gloria CFR Galați, Constant CFR Galați și Dunărea Galați. În anul 2014 clubul s-a desființat din cauza problemelor financiare.

În Liga I (Divizia A) Dunărea Galați a avut 5 prezențe. Deși a petrecut puține sezoane în prima ligă, echipa a obținut câteva rezultate memorabile (2-1 cu Dinamo București în 1975, 1-0 cu Rapid București în 1977, 2-0 cu Dinamo București în 1980, 3-1 cu Steaua București în 1983).

Echipa se poate mandri cu lansarea pe scena fotbalului romanesc a unor jucatori de mare valoare cum ar fi Costel Orac, Mihail Majearu, Ionel Chebac, Alexandru Bourceanu, Tudorel Stoica sau Dănuț Lupu.

Cronologia numelui

Stadion 
Stadionul Dunărea cu capacitatea de 23000 locuri, 7000 fiind pe scaune, este cel mai mare din Galați.

Palmares

Național

  Liga I
 Locul 14 (1): 1979-80

  Liga a II-a
 Campioană (4): 1973–74, 1975–76, 1978–79, 1982–83
 Vicecampioană (2): 1977–78, 1984–85, 1991–92

  Liga a III-a Campioană (2): 1989–90, 2003–04
 Vicecampioană (3): 1987–88, 1988–89, 1990–91

  Cupa României Sferturi (4): 1971-72, 1977-78, 1978-79, 1979-80'''

Evoluția în Campionat

Note

Cluburi românești de fotbal desființate
Cluburi de fotbal din Galați
Fondări în 1970